Один на один может означать:

 «Один на один» — книга фантаста Ника Перумова и писательницы Полины Каминской.
 «Один на один» — телепередача производства Телекомпании ВИD, выходившая на канале ОРТ.
 «Один на один» () — американский телесериал 2001—2006 годов.
 «Один на один» () — американский фильм Ламонта Джонсона с Робби Бенсоном и Аннетт О’Тул в главных ролях.
 «Один на один» () — американский фильм Нельсона Маккормика с Уильямом Форсайтом и Марией Кончитой Алонсо в главных ролях.
 «Один на один» () — американский фильм Эмили Абт с Сонеквой Мартин и Самантой Юстас в главных ролях.
 «Один на один» — вышедший в 2014 году альбом группы «Звери».
 «Один на один» — песня российской певицы Альбины Джанабаевой, вышедшая в 2015 году.

См. также 
 Выход один на один
 Один в один!